Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Karol Beck 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Cyril Saulnier (primo turno)
 Jean-François Bachelot (secondo turno)
 Karol Beck (finale)
 Jamie Delgado (secondo turno)

 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Vladimir Volčkov (Campione)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Nicolas Thomann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2002